Der Begriff The National steht für:
 The National (CBC), ein kanadisches Nachrichtenprogramm der Rundfunkgesellschaft CBC
 The National (Band), eine US-amerikanische Indie-Rockband
 The National (Abu Dhabi), eine Tageszeitung aus Abu Dhabi
 The National (Papua-Neuguinea), eine Tageszeitung aus Papua-Neuguinea
 The National (Schottland), eine Tageszeitung aus Glasgow

Siehe auch:
 National